Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1946 si disputò dal 21 marzo al 26 marzo 1946. Si trattò dell'ottava edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Aggies dell'Oklahoma A&M College per il secondo anno consecutivo. Bob Kurland venne riconfermato Most Outstanding Player.

Risultati

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Henry Iba
Vice-allenatore: Leroy Floyd

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1946
Campionato di pallacanestro NCAA Division I